Dans le nid du serpent est un épisode de la série télévisée Stargate SG-1. C'est le vingt-deuxième et dernier épisode de la saison 1 et l'histoire suit directement l'épisode précédent Décisions politiques.

Scénario 

Hammond est en train de remplir les formalités de clôture du programme porte des étoiles quand O'Neill vient le voir afin de le convaincre de désobéir aux ordres donnés par le président. Hammond s'étonne qu'O'Neill n'aie pas encore fait un coup d'éclat pour l'en empêcher. Hammond a déjà tout fait pour éviter la fermeture du programme.

O'Neill descend à la salle de contrôle de la porte et leur annonce que la porte sera enterrée le surlendemain. Jackson propose de passer outre et de la retraverser vers les coordonnées qu'il a récupéré de la réalité alternative : la base de lancement de l'attaque goa'uld contre la Terre. Après avoir pesé le pour et le contre, O'Neill décide qu'ils iront sur cette planète et le reste de SG-1 décide de faire de même.

Après s'être équipés, ils ouvrent la porte puis bloquent toutes les issues vers la salle d'embarquement afin de gagner du temps. Ils envoient un MALP qui trouve le point d'arrivée dans l'obscurité. Le personnel du SGC parvient à passer les blocages des portes vers la salle d'embarquement, les membres de SG-1 décident donc de passer la porte vers la planète.

Ils arrivent dans une grande pièce sans ouverture apparente et avec une grande quantité de caisse. Elles contiennent des Zat'nik'tel et des lances goa'uld. Ils prennent quelques Zats pour leur compte. Un bruit de moteur se fait alors entendre : ils subissent une grande onde de choc et sont projetés au sol (seul Teal'c reste debout). Teal'c pressent un problème et demande qu'on appelle la base, mais la porte refuse de s'activer de nouveau. C'est alors qu'une porte s'ouvre avec plusieurs Jaffas qui la traversent et se placent devant la porte. Une sphère sort d'une caisse et se place au centre de la porte, puis les Jaffas repartent. Teal'c dit que la sphère est un communicateur audiovisuel de portée universelle. Teal'c ouvre ensuite la porte et SG-1 part explorer la zone. L'équipe trouve un sarcophage goa'uld. Plus inquiétant, elle découvre qu'elle n'est pas sur une planète mais sur un vaisseau d'attaque et que l'onde de choc qu'elle a subi précédemment était une hyperaccélération.

Au SGC, Hammond autorise Ferretti à aller chercher SG-1 officiellement pour faire passer ses membres devant la cour martiale, mais officieusement pour aller les sauver et les aider. Mais au moment d'entrer le , la porte se désactive à la surprise générale.

Sur le vaisseau, SG-1 trouve le hangar des planeurs de la mort alors que les jaffas sont appelés à un rassemblement. O'Neill décide de suivre un groupe qui transporte le sarcophage jusqu'à la porte des étoiles. Apophis apparait sur le communicateur et présente alors son fils Klorel sous l'apparence de Skaara qui sort du sarcophage et lui confie le commandement.

O'Neill décide de faire 2 groupes : Carter et Jackson poseront des explosifs dans tout le vaisseau. Lui et Teal'c vont capturer Skaara. Arrivés dans la pièce où se trouve Skaara, O'Neill et Teal'c se débarrassent rapidement des gardes et après avoir neutralisé Klorel, ils s'enferment avec lui. En essayant de parler à Skaara, ils se font surprendre par l'entrée des gardes de Klorel et se font capturer. Klorel vient immédiatement l'annoncer via le communicateur à Apophis. Klorel les emmène vers la salle de commande et fait sortir le vaisseau d'hyperespace. Ils voient alors Saturne et réalisent qu'ils sont bien plus près de la Terre qu'ils ne le soupçonnaient.

Le général Hammond, après la détection des deux vaisseaux par la NASA, contacte le président et transforme le SGC en centre de commande des forces aériennes des États-Unis.

Carter et Jackson rallient la salle de commande du vaisseau et attaquent les gardes. Alors qu'il s'apprêtait à tuer Jackson, Skaara est abattu par O'Neill. Ils voient alors qu'ils s'approchent de la Terre.

Distribution 

 Richard Dean Anderson : Jack O'Neill
 Amanda Tapping : Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Michael Shanks : Daniel Jackson
 Don S. Davis : George Hammond
 Peter Williams : Apophis
 Gary Jones : Walter Davis
 Alexis Cruz : Skaara / Klorel
 Brent Stait : Major Louis Ferretti

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 1 de Stargate SG-1

Épisode de Stargate SG-1

it:Episodi di Stargate SG-1 (prima stagione)#L'incubo si avvera